Camera obscura je lahko:
 temna komora: camera obscura
 roman Nejca Gazvode: Camera obscura
 indie rock skupina: Camera obscura